Бойм (також Боїм) — прізвище угорського походження.

Персоналії 
 Дьєрдь (Юрій) Бойм — купець, громадянин Львова
 Павло Юрій Боїм — доктор філософії і медицини, райця магістрату, війт Львова, придворний лікар короля Сигізмунда ІІІ Вази
 Міхал (Михайло) Бойм — місіонер-єзуїт, дипломат, мандрівник, вчений.

Бойми